Волше́бная фле́йта:

Опера В.-А. Моцарта 
 «Волшебная флейта» — опера-зингшпиль В.-А. Моцарта по либретто Эмануэля Шиканедера (1791)
Экранизации 
 «Волшебная флейта» — фильм-опера Ингмара Бергмана (1975)
  — фильм-опера Кеннета Брана (2006)
  — фильм  по мотивам оперы (2008)
 Мюзикл
  — мюзикл по мотивам оперы В.-А. Моцарта, поставленный в Baxter Theatre (Кейптаун, 2007)
 Продолжения
  — вторая часть «Волшебной флейты», опера-зингшпиль  по либретто Эмануэля Шиканедера, написанная как продолжение оперы В.-А. Моцарта (1798)
  — фрагмент либретто И. В. Гёте, вдохновлённый оперой В.-А. Моцарта (1802)

Другое 
 Балет
 «» — балет Льва Иванова на музыку Рикардо Дриго (1893) 
 Анимация
 «Волшебная флейта» — мультфильм Александра Иванова (Союзмультфильм, 1937)
 «Смурфики и волшебная флейта» — бельгийский мультфильм по комиксам Пейо о смурфиках (1976)
 «Волшебная флейта» — мультфильм Валерия Оганова (Мосфильм, Россия/Англия, 1996) 
 Астрономия
  — астероид главного пояса, названный в честь оперы В.-А. Моцарта «Волшебная флейта»
 История
 Операция «Волшебная флейта» — кодовое название карательной операции, проводимой с 17 по 22 апреля 1943 года оккупационными войсками Третьего Рейха в Минске